Dickertmann ist der Familienname von 
 Harald Dickertmann (1909–1994), Senatspräsident beim Bundesdisziplinarhof, Vorsitzender Richter am Bundesverwaltungsgericht
 Dietrich Dickertmann (* 1941), Wirtschaftswissenschaftler